A Beludzsisztán név a következőkre utalhat:

 Beludzsisztán (régió), amely Pakisztán délnyugati, Afganisztán délnyugati és Irán délkeleti területeit foglalja magába.
 Beludzsisztán (Pakisztán), Pakisztán egyik tartománya.
 Beludzsisztán (Afganisztán), Afganisztán középső-déli és délnyugati területei képezte régió. 
 Szisztán és Beludzsisztán, Irán délkeleti határtartománya.

Beludzsisztán különböző neveken a brit uralom idején is szerepelt közigazgatási egységként:
 Beludzsisztán (főmegbízotti tartomány), Brit India egy tartománya volt.
 Beludzsisztán Kormányzóság (Agency).
 Beludzsisztáni Államok Uniója, rövidéletű régió az újonnan létrejött Pakisztánban.

Megosztott régiók